Сегхалом () — город в медье Бекеш в Венгрии. Город занимает площадь 217,13 км2, на которой проживает 10 151 житель.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии